Odibe ist der Nachname folgender Personen:
 Michael Odibe (* 1988), nigerianischer Fußballer

Odibe steht für:
 Odibe (Ort), Ort in Namibia